Md. Ridoyanul Hoq Siyam, cunoscut popular ca Ridoyanul Hoq ()  un producător de film, actor din Bangladesh. 
A lucrat în total 9 filme din 2020, printre acestea se numără The Noel Diary, Mother Teresa: No Greater Love și Duran Duran: A Hollywood High.

Filmografie
The Film Set - 2020
No Lost Love - 2021
Duran Duran: A Hollywood High - 2022
Mother Teresa: No Greater Love - 2022
The Noel Diary - 2022
True Haunting - 2023
Write It Black - 2023

Note

Legături externe
 
 Ridoyanul Hoq la CineMagia
Ridoyanul Hoq la The Movie Database
Ridoyanul Hoq la Allmovie
Ridoyanul Hoq la Moviepedia

Nașteri în 1998
Nașteri pe 2 noiembrie
Actori
Producători de film
Oameni din Bangladesh
Oameni în viață